Glonarjeva ulica je naziv več ulic:
 Glonarjeva ulica, Ljubljana
 Glonarjeva ulica, Maribor